Chase & Status — британский дуэт, выпускающий электронную музыкальную продукцию, состоит из Сола Мильтона (Chase) и Уилла Кеннарда (Status). Кроме того, MC Rage & Andy Gangadeen также участвуют в жизни группы. Дуэт из Лондона образован в 2003 году после встречи в университете в Манчестере, с тех пор было выпущено четыре студийных альбома. Сотрудничают с популярными артистами, такими как Plan B, Cee Lo Green, Rihanna, Example and Tinie Tempah.

Дискография

Альбомы 
 More Than Alot (2008)
 No More Idols (2011)
 Brand New Machine (2013, 7th October)
 Tribe (2017)
 RTRN II JUNGLE (2019)
 What Came Before (2022)

Синглы 
Like This / Blindside (12") Vehicle 2003Wise Up / Tricky (12") Bingo Beats 2003Wise Up / Tricky (12", Promo) Bingo Beats 2003Blowtorch / Hoax (12") Potent Funk Recordings 2004Call To Prayer / Stand Off (12") Barcode Recordings 2004Call To Prayer / Stand Off (12", Promo) Barcode Recordings 2004Ghost Town (12") Kreative Mindz 2004Duppy Man (CD, Maxi) Breakbeat Kaos 2005Duppy Man / Top Shotta (12") Breakbeat Kaos 2005Duppy Man / Top Shotta (12", Pic) Breakbeat Kaos 2005Hoodrat / Buddha Fist (12") Habit Recordings 2005Iron Fist / Zulu King (12") BC Presents… 2005Iron Fist / Zulu King (12", W/Lbl, Promo) BC Presents… 2005Love’s Theme / Wise Up (Remix) (12") Bingo Beats 2005Love’s Theme / Wise Up (Remix) (12", Promo) Bingo Beats 2005Ten Tonne EP (2x12", EP) Renegade Hardware 2005Wizard Killa / Guntalk (12") Barcode Recordings 2005Bingo Sessions Volume 3 (CD, Mixed) Bingo Beats 2006The Druids EP (2x12") Bingo Beats 2006Dumpling Riddim / Disco (12") Ram Records 2007Dumpling Riddim / Disco (12", Pic) Ram Records 2007Dumpling Riddim / Disco (12", W/Lbl, Promo) RAM Records 2007Hurt You / Sell Me Your Soul (12", Promo) Ram Records 2007Hurt You / Sell Me Your Soul (12") RAM Records 2007Hurt You / Sell Me Your Soul (12", Pic) RAM Records 2007Pieces (File, MP3) RAM Records 2008Pieces / Eastern Jam (12", W/Lbl, Promo, Sti) RAM Records 2008Pieces / Eastern Jam (12") RAM Records 2008Pieces / Eastern Jam (12", Pic) RAM Records 2008Pieces / Eastern Jam (CD, Maxi) RAM Records 2008Take Me Away / Judgement (Informer) (12", W/Lbl, Promo, Sti) RAM Records 2008Take Me Away / Judgement (Informer) (12", Pic) RAM Records 2008Take Me Away / Judgement (Informer) (12") RAM Records 2008Take Me Away / Judgment (CDr, Maxi, Promo) RAM Records 2008Against All Odds (12", Promo, Sti) RAM Records 2009Against All Odds (12") Ram Records 2009Against All Odds (CDr, Promo) RAM Records 2009Against All Odds (CD, Single) RAM Records 2009Against All Odds (Xample And Dub Step Remixes) (12") Ram Records 2009Against All Odds / Saxon (12", Promo, Sti)Death Of Autotune (D.O.A)(Remix)End Credits ft Plan B — (Harry Brown (film)) — Mercury Records 2009Let You Go ft. Mali (CD, Single) RAM Records 2010Hypest Hype ft. Tempa T (CD, Single) RAM Records 2010 No More Idols (CD,Album) Mercury Records 2011

Награды и номинации 
Drum & Bass Awards

|-
| align="center" rowspan="2"| 2008
| Chase & Status
| Best Producer
| 
|-
| «Hurt You»
| Best Track
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2009
| Chase & Status
| Best Producer
| 
|-
| More Than Alot
| Best Album
| 
|-
| «Take Me Away»
| Best Track
| 
|-
| align="center" rowspan="3"| 2010
| rowspan="2"| Chase & Status
| Best Live Act
| 
|-
| Best Producer
| 
|-
| «End Credits» (featuring Plan B)
| Best Track
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2011
| rowspan="2"| Chase & Status
| Best Live Act
| 
|-
| Best Producer
| 
|-
| align="center" rowspan="2"| 2019
| Chase & Status
| Best Producer
| 
|-
| RTRN II JUNGLE
| Best Album
| 

NME Awards

|-
| align="center"| 2011
| «Let You Go» (featuring Mali)
| Best Video
| 
|-

Q Awards

|-
| align="center"| 2010
| «End Credits» (featuring Plan B)
| Best Video
| 
|-

UK Festival Awards

|-
| align="center" rowspan="2"| 2010
| Chase & Status (Bestival)
| Critic’s Choice
| 
|-
| Chase & Status (Beach Break Live)
| Headline Performance
| 
|-

Virgin Media Music Awards

|-
| align="center"| 2010
| Chase & Status
| Best Newcomer
| 
|-

Xtra Bass Awards

|-
| align="center"| 2007
| «In Love» (with Jenna G)
| Best Track
| 
|-

Примечания

Ссылки 
 Chase and Status at Discogs
 
 BBC Profile 
 Русскоязычный фан-сайт группы Chase & Status

Музыкальные коллективы в стиле драм-н-бейс
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Музыкальные коллективы из Лондона
Исполнители Roc Nation